Wacey Rabbit (né le  à Lethbridge, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur ayant évolué dans la Western Hockey League sur une période de 6 saisons. Il est repêché par les Bruins de Boston en 2005. En 2007, il aide son équipe junior à remporter la Coupe Memorial. Au cours de cette même saison, il joue ses premières parties au niveau professionnel avec les Bruins de Providence de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Northstars Midget AAA de Calgary ||AMHL ||35 ||24 ||28 ||52 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||62 ||21 ||24 ||45 ||33 ||5 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
|2003-2004 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||60 ||9 ||8 ||17 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||70 ||22 ||45 ||67 ||70 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2005-2006 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||64 ||28 ||28 ||56 ||45 ||10 ||5 ||3 ||8 ||4
|-
|2006-2007 ||Giants de Vancouver ||LHOu ||30 ||11 ||25 ||36 ||34 ||22 ||11 ||9 ||20 ||16
|-
|2006-2007 ||Giants de Vancouver ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2006-2007 ||Bruins de Providence ||LAH ||22 ||1 ||2 ||3 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Bruins de Providence ||LAH ||66 ||9 ||17 ||26 ||51 ||4 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|2008-2009 ||Bruins de Providence ||LAH ||74 ||16 ||18 ||34 ||74 ||14 ||1 ||5 ||6 ||8
|-
|2009-2010 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||76 ||8 ||10 ||18 ||53 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||KHL Medveščak ||EBEL ||53 ||12 ||27 ||39 ||111 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2011-2012 ||Cyclones de Cincinnati || ECHL || 3|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH || 71|| 2|| 12|| 14|| 51|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 44|| 19|| 34|| 53|| 48|| 12|| 5|| 6|| 11|| 6
|-
| 2013-2014 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 38|| 16|| 29|| 45|| 30|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 36|| 11|| 22|| 33|| 47|| 5|| 0|| 2|| 2|| 29
|-
| 2015-2016 || Nippon Paper Cranes || Asia League || 48 || 7 || 34 || 41 || 16 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || HC Pustertal-Val Pusteria || AlpsHL ||35 ||19 ||15 ||34 ||38 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2016-2017 || HC Pustertal-Val Pusteria || Série A ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || IceMen de Jacksonville || ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || HC Dukla Jihlava || Extraliga tch. ||17 ||2 ||3 ||5 ||10 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2018-2019 || IceMen de Jacksonville || ECHL ||70 ||29 ||31 ||60 ||54 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2019-2020 || ASC Corona 2010 Brașov || Erste Liga ||19 ||10 ||12 ||22 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || ASC Corona 2010 Brașov || Liga Națională de hochei ||6 ||4 ||2 ||6 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || IceMen de Jacksonville || ECHL || 33 ||8 ||15 ||23 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || IceMen de Jacksonville || ECHL || 46 || 7 || 21 || 28 || 35 || - || - || - || - || -
|-

Trophées et honneurs personnels
Ligue de hockey de l'Ouest
2006 : gagnant du Trophée Doug Wickenheiser
Coupe Memorial
2007 : remporte la Coupe Memorial avec les Giants de Vancouver

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Lethbridge
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Nippon Paper Cranes
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du HC Jihlava
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)
Joueur des Icemen de Jacksonville